Энтони Джозеф Лесвик (, 17 марта 1923, Гумбольдт, Саскачеван, Канада – 1 июля 2001, Кокуитлам, Британская Колумбия, Канада) – бывший канадский хоккеист, левый крайний нападающий. Провёл 12 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Нью-Йорк Рейнджерс», «Детройт Ред Уингз» и «Чикаго Блэк Хокс».

Игровая карьера
Канадский игрок украинского происхождения Тони Лесвик родился в Гумбольдте (Саскачеван), где и начал играть в местной юниорской хоккейной лиге в командах «Саскатун Доджерс» и «Саскатун Квакерс». В 1942 году он подписывает свой первый профессиональный контракт с командой Американской хоккейной лиги «Кливленд Баронз».

В 1943 году Лесвик был призван на службу в Канадские вооружённые силы. После окончания Второй мировой войны, он подписывает контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». В сезоне 1946/47 он забил 27 голов – это его лучший результат за карьеру в НХЛ.

В 1951 году Лесвика обменяли в «Детройт Ред Уингз» на Гэя Стюарта. За 4 сезона проведённых в «Детройте» он 3 раза выигрывал Кубок Стэнли. 16 апреля 1954 года Лесвик забил, наверное, самый памятный для себя гол. В седьмой игре финальной серии «Детройт» играл с «Монреаль Канадиенс», основное время матча закончилось вничью, шла пятая минута овертайма. Лесвик катился на смену и бросил шайбу в сторону ворот Джерри Макнила. Даг Харви из «Канадиенс» попытался поймать шайбу, но шайба, срекошетив от его перчатки, полетела в ворота «Монреаля». Дезориентированный Макнил уже ничем не мог помочь, а ничего не понимающий Лесвик, оказался в объятиях партнёров.

В 1955 году Лесвик завоевал с «Детройтом» третий Кубок Стэнли, после чего был обменян в «Чикаго Блэк Хокс». В сезоне 1956/57 он перешёл в клуб конкурировавшей с НХЛ Западной хоккейной лиги «Эдмонтон Флайерз». Сезон 1959/60 Лесвик провёл в Ванкувер Кэнакс (ЗХЛ) и по окончании сезона завершил свою карьеру.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли (3): 1952, 1954, 1955
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (6): 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1954

Клубная карьера

Ссылки 
 Статистика Тони Лесвика на The Internet Hockey Database
 Биография Тони Лесвика на Legends of Hockey
 Профиль Тони Лесвика на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ